Uirapuru – comune di Goiás (Brasile)
 Aerotec Uirapuru – aereo da addestramento